Wari bezeichnet
 Wari', ein indigenes Volk im brasilianischen Urwald
 Wari (Dawu), eine Gemeinde im Kreis Dawu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wari (Einheit) eine Masseneinheit auf Madagaskar
 Wari (Insel) im Louisiade-Archipel Papua-Neuguineas
 Wari-Kultur oder Huari-Kultur, eine vor-inkaische Regionalkultur im heutigen Peru
 ein Mancala-Spiel von Antigua & Barbuda (meist Warri geschrieben)
 Wari (Fluss), ein Fluss in Äthiopien

Siehe auch:
 Wary
 Warri
 Vari